Зеннхайзер () — термин, который может означать:

Персоналии 

 Зеннхайзер, Йорг (род. 1944) — немецкий инженер и бизнесмен, сын Ф. Зеннхайзера.
 Зеннхайзер, Фриц (1912—2010) — немецкий изобретатель и предприниматель.

Компания 

 Sennheiser — немецкая компания по производству звукового оборудования.